Pictures and Paintings (с англ. Фотографии и картины) — последний студийный альбом американского кантри-исполнителя Чарли Рича, вышедший в 1992 году.

О альбоме 
Начиная с 80-х годов Чарли Рич почти нигде не выступал и не записывался, поэтому альбом Pictures And Paintings символизировал некое возвращение певца в музыкальный бизнес. Альбом получил положительные отзывы критиков и восстановил репутацию Чарли, но сожалению, это оказалось его последней работой.

Pictures and Paintings имеет джазовый оттенок и включает в себя, как старые хиты, получившие новое звучание: «Don’t Put No Headstone on My Grave», «Every Time You Touch Me (I Get High)», «Juice Head Baby», «Feel Like Going Home», так и новые произведения: «Pictures and Paintings», «You Don’t Know Me», «Anywhere You Are», «Somebody Broke into My Heart», «Mood Indigo», «Am I Blue?», «Go Ahead and Cry».

Список композиций 
 «Pictures and Paintings» — 4:23 
 «You Don’t Know Me» — 4:32 
 «Don’t Put No Headstone on My Grave» — 3:50 
 «Anywhere You Are» — 4:00 
 «Somebody Broke into My Heart» — 4:24 
 «Mood Indigo» — 5:54 
 «Every Time You Touch Me (I Get High) — 5:16 
 «Juice Head Baby» — 5:39 
 «Am I Blue?» — 3:24 
 «Go Ahead and Cry» — 3:31 
 «Feel Like Going Home» — 4:46

Примечания 

Кантри-альбомы
Альбомы 1992 года
Альбомы США